CGMP est un sigle qui peut désigner :
 cGMP  current good manufacturing practice, aux Etats-Unis, les règlements officiels de la Food and Drug Administration (FDA) concernant la conception, la surveillance, le contrôle et la maintenance des processus et des installations de fabrication ;  voir Bonnes pratiques de fabrication;
 cGMP  cyclic guanosine monophosphate;  monophosphate de guanosine cyclique (GMPc); 
 CGMP, caséinoglycomacropeptide  ou caséinomacropeptide ; voir K-caséine.
 CGMP, Cisco Group Management Protocol, la version Cisco d'Internet Group Management Protocol snooping;

Références

Homonymie d'acronyme